Ave Maria — oração tradicional da Igreja Católica, dedicada à Virgem Maria
 Bíblia Ave Maria — versão da Bíblia cristã publicada pela Editora Ave Maria
 Mosteiro de São Bento de Avé-Maria — antigo mosteiro português da cidade de Porto
 Ave Maria (Flórida) — cidade estadunidense projetada e em desenvolvimento na Flórida

Música 
 Ave Maria (Schubert) — nome popular de Ellens dritter Gesang, de Franz Schubert

 Ave Maria (Bach/Gounod) — composição de Charles Gounod baseada no Prelúdio em C de Bach

Ver também 
 Aves
 Maria (mãe de Jesus)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música
Desambiguações de religião